Стек може да се отнася за:

 От английското stack
 Компютри
 В кибернетиката: памет за временно съхранение в компютър
 Стек (структура от данни), временна структура от данни реализираща идеята „последен влязъл, пръв излязъл“ (LIFO – Last in, First out)
 Програмен стек
 Протоколен стек, конкретна софтуерна имплементация на мрежови протоколи.
 Американска кухня
 Пържола

 Други
 10 кутии цигари в обща опаковка